Susanne Stephan ist der Name folgender Personen:

* Susanne Stephan (Schriftstellerin) (* 1963), deutsche Schriftstellerin
 Susanne Biundo-Stephan (* 1955), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin